A Taça dos Campeões Europeus 1980–81 foi a 26ª edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencido pela terceira vez pelo Liverpool ganhando na final do Real Madrid. 

Nas 11 temporadas anteriores do torneio houve apenas quatro vencedores (Ajax, Bayern de Munique, Nottingham Forest e Liverpool), mas havia onze finalistas diferentes. Este recorde teria continuado até o próximo ano, mas o Bayern perdeu para o finalista pela primeira vez, Aston Villa.

Fase preliminar 

|}

Primeira fase 

|}

Esquema

Oitavas-de-Final 

|}

¹Baník Ostrava venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

Jogo de Ida

Jogos de Volta 
Liverpool ganhou por 2-0 no agregado.
Bayern de Munique ganhou por 6–2 no agregado.
Real Madrid ganhou por 2–0 no agregado.
Inter de Milão ganhou por 2–1 no agregado.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
Liverpool 1–1 Bayern Munich no agregado. Liverpool ganhou pelos gols fora de casa.
Real Madrid ganhou por 2–1 no agregado.

Final

Artilheiros

Referências 

1980–81
1980 no futebol
1981 no futebol